Małachów (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Konecki, woiwodschap Święty Krzyż
 Małachów (powiat Zawierciański), een plaats in het Poolse district Zawierciański, woiwodschap Silezië